SWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Swan Hill (Australia)